Сансо́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Сансон, Борис (род. 1980) — французский фехтовальщик.
 Сансон, Вероник (род. 1949) — французская певица, пианистка, автор-исполнитель, продюсер, актриса.
 Сансон, Гийом (1633—1703) — французский картограф, сын Николя Сансона.
 Сансон, Клеман Анри (1799 — 1889?) — последний палач из рода Сансонов.
 Сансон, Морган (род. 1994) — французский футболист, полузащитник.
 Сансон, Николя (1600—1667) — французский историк и картограф.
 Сансон, Николя-Антуан (1756—1824) — французский дивизионный генерал, граф Сансон.
 Сансон, Рене (1910—2004) — французский адвокат и политик.
 Сансон, Шарль (1635—1707) — основатель династии палачей Сансонов.
 Сансон, Шарль Анри (1739—1806) — потомственный палач из династии Сансонов, казнивший Людовика XVI.

См. также 
 Сансоны
 Жан-Батист Эме Сансон де Понжервиль